CPT, sigle composé des trois lettres C, P et T, peut faire référence à : 
 Constitution Provisoire de Transition, une proposition de constitution démocratique citoyenne pour la France ;
 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, un organe du Conseil de l'Europe ;
 Carriage Paid To, un incoterm (international commercial term, un terme normalisé du commerce international) ;
 Capacité pulmonaire totale, en médecine ;
 Commission des participations et des transferts, une commission chargée des questions de privatisation, en France ;
 Cone penetration test (en français, pénétromètre statique) en géotechnique ;
 Cahiers des prescriptions techniques, dans la construction des bâtiments.
Ce sigle représente également une expression très utilisée du duo de vidéastes Vilebrequin, du fait de sa proximité phonique avec l'interjection "c'est pété", ces derniers en font donc notamment usage lorsqu'ils cassent une voiture ou un embrayage par exemple. 
 Coherent Population Trapping (en), en physique ;

CPT est un sigle qui peut faire référence à :
 Aéroport international du Cap, en Afrique du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Symétrie CPT, en physique, (charge, parité, temps)